Туснельда — дочь высокородного херуска Сегеста, супруга вождя племени херусков Арминия.
 (219) Туснельда — типичный астероид главного пояса.